Al Ahmadi kan syfta på:

 Al Aḩmadī, en stad i Kuwait
 Al Ahmadi (guvernement), en provins i Kuwait